Макс Штеенбек (; 21 марта 1904, Киль, Германская империя — 15 декабря 1981, Берлин, ГДР) — немецкий физик. В 1935 году разработал первый работающий бетатрон, а в 1947 — первую газовую центрифугу для разделения изотопов урана. 

До рассекречивания атомного проекта большинство исследователей не могли знать, что центрифуги гораздо раньше разрабатывал и строил другой ученый — ранее сбежавший в СССР из нацистской Германии:  Фриц Фрицович Ланге

Биография 
Родился в учительской семье. Школьное образование получил большей частью в родительском доме. После получения аттестата поступил в Университет имени Христиана Альбрехта, где до 1927 г. изучал сначала химию, а затем физику у Ханса Гейгера и Вальтера Косселя. Последний был руководителем его диссертации, защищённой в 1929 г. и посвящённой измерению интенсивности рентгеновских лучей. В 1929 г. женился на Марте Витт (род. в Киле в 1902 г.), от этого брака произошли трое детей.

После завершения экспериментальной части диссертации Штеенбек поступил в качестве руководителя лаборатории в исследовательское подразделение фирмы «Сименс-Шуккерт», где он работал до 1945 года. В 1943 г. он являлся техническим руководителем, а затем непродолжительное время руководителем электрических подстанций района Берлина, в котором располагались предприятия «Сименс».

Первые исследовательские темы Штеенбека были связаны с газовым разрядом. В 1937 году он сконструировал бетатрон. С 1936 г. Штеенбек приглашался неоднократно на профессорскую работу в университеты. Но он отклонял предложения, так как не хотел прерывать работу на «Сименс-Шуккерт». В 1937 году под его руководством было создана импульсная рентгеноскопическая камера, с помощью которой были экспериментально изучены взрывные свойства кумулятивных снарядов для разрабатываемых в то время в Германии фаустпатронов. С 1940 года по военным заказам работал над проблемами обнаружения магнитных мин. Одновременно Штеенбек проводил работы по сильноточным полупроводникам для оптимизации работы выпрямителей.

Работа в СССР 
До начала войны в научных кругах СССР имя М. Штеенбека было хорошо известно по его двухтомному учебному пособию и одной из первой в мировой литературе основополагающей работе по физике плазмы (1939), русский перевод этой книги был опубликован в трех выпусках журнала «Успехи физических наук» в 1941 году (Ромпе Р., Штеенбек М. Газы в состоянии плазмы. // Успехи физических наук. — 1941. — № 2-4). Имя Штеенбека было хорошо также известно Л. А. Арцимовичу, который прибыл в Берлин в качестве «демонтажника» в мае 1945 года. Найти Штеенбека ему сразу не удалось, после вступления Красной Армии в Берлин в апреле 1945 года его, как одного из руководителей фирмы «Сименс-Шуккерт», без особого разбора признали нацистом, он был взят в плен и до середины сентября содержался в концлагере для военнопленных в Познани, где М. Штеенбек тяжело заболел и был почти при смерти. «Через несколько дней, — вспоминал Штеенбек, — я должен был оказаться в хлорном бараке, если бы не произошло чудо, один из офицеров НКВД лагеря (в прошлом инженер) не вспомнил, что мое имя он слышал до войны, и он сообщил дальше куда следует».

Дальше, во многом благодаря помощи Л. А. Арцимовича, Штеенбек был отправлен в Сухуми, где он должен был работать в рамках проекта по созданию советской атомной бомбы. В общей сложности в бывших корпусах пансионатов, спешно переоборудованных в лаборатории и обнесённых колючей проволокой, работало более 100 немецких специалистов. На базе этих лабораторий был создан Сухумский физико-технический институт (СФТИ). Штеенбек руководил группой, работавшей над обогащением урана, в которую входили, в частности и инженеры Гернот Циппе и Рудольф Шеффель.

После многочисленных неудачных попыток с использованием различных методов разделения они разработали способ разделения изотопов урана с помощью газовой центрифуги (ранее аналогичными исследованиями в СССР занимался Фриц Фрицович Ланге, немецкий физик, сбежавший из нацистской Германии (проект атомной бомбы ХФТИ 1940 года).

В эти годы он регулярно приезжал также в Москву и участвовал (как консультант) по проблеме электромагнитного обогащения изотопов урана в работе лаборатории Л. А. Арцимовича, с которым у него установились тесные профессиональные и дружеские отношения, и которые продолжались впоследствии вплоть до смерти Л. А. Арцимовича.

В январе 1951 года результаты работ по развитию газовой центрифуги были доложены на заседании Технического совета, а в сентябре 1952 года группа Штеенбека была переведена из Сухуми в Ленинград на ОКБ Кировский завод. Здесь группа Штеенбека продолжила работу по созданию промышленного образца газовой центрифуги. В начале 1953 года на заседании Технического совета было признано преимущества газовой центрифуги группы Штеенбека над моделью, разрабатываемой под руководством Е.Каменева, и принято решение дальнейшего развития и производство центрифуг, разработанной группой Штеенбека. В дальнейшем, уже без участия группы Штеенбека, достоинства проектов обеих групп, как и оригинальный способ непрерывного отбора продукта — обогащенной газовой фракции урана, разработанный в группе профессора И. К. Кикоина, были реализованы в окончательных моделях газовых центрифуг, производимых в СССР. Эти выдающиеся работы обеспечили Советский Союз самой передовой технологией разделения изотопов урана.

Немецких учёных в сентябре 1953 года перевели на «карантин» и дали свободу выбора работы по открытой научной тематике. В связи с этим группа Штеенбека была переведена в Киев. В физическом институте Украинской Академии наук М.Штеенбек работает над проблемами полупроводников, а также публикует работу по геофизике. М. Штеенбек постоянно поднимал вопрос о возвращении его и его семьи в Германию, особенно в связи с тем, что он хотел, чтобы его старшая дочь имела возможность закончить гимназию непременно в Германии. Его сотрудники Гернот Циппе и Рудольф Шеффель также находились вплоть до отъезда в Германию вместе с ним в Киеве и были по сути безработными.

Возвращение в Германию 
26 июля 1956 г. Штеенбеку разрешают переехать в ГДР. Сотрудники Штеенбека, Гернот Циппе и Рудольф Шеффель, которые оказались на Западе, патентуют технологию по газовым центрифугам в Западной Германии, известной сегодня как «Циппе-центрифуга».

Работа в Германии 

С 1956 г. по 1959 г. M.Штеенбек работал в Йенском университете имени Фридриха Шиллера, где он преподавал в институте физики плазмы. Одновременно до 1960 г. он возглавлял Институт магнитных материалов в Йене, затем был там же директором Института магнитогидродинамики.

С 1956 г. был членом АН ГДР, с 1966 г. по 1972 г. — её вице-президентом. С 1957 г. по 1962 г. возглавлял работы по ядерной физике и энергетике ГДР. В 1966 году был избран иностранным членом Академии наук СССР по Отделению общей и прикладной физики.

Награды 
 Награждён Большой золотой медалью им. М. В. Ломоносова (1972) за выдающиеся достижения в области физики плазмы и прикладной физики
 Награждён премией «Энергия» фонда Альфреда Круппа фон Болена (1977) за выдающийся вклад в развитие производства атомной энергии.

Мемуары 
 Max Steenbeck. Impulse und Wirkungen. Schritte auf meinem Lebensweg. (Verlag der Nation, 1977)

Труды 
 R. Rompe and M. Steenbeck. Der Plasmazustand der Gase. In Ergebnisse der exakten Naturwissenschaften, volume 18, pages 257{376. Springer, 1939
 Max Steenbeck Probleme und Ergebnisse der Elektro- und Magnetohydrodynamik (Akademie-Verl., 1961)
 Max Steenbeck, Fritz Krause, and Karl-Heinz Rädler Elektrodynamische Eigenschaften turbulenter Plasmen (Akademie-Verl., 1963)
 Max Steenbeck Wilhelm Wien und sein Einfluss auf die Physik seiner Zeit (Akademie-Verl., 1964)
 Max Steenbeck Die wissenschaftlich-technische Entwicklung und Folgerungen für den Lehr- und Lernprozess im System der Volksbildung der Deutschen Demokratischen Republik (VEB Verl. Volk u. Wissen, 1964)
 Max Steenbeck Wachsen und Wirken der sozialistischen Persönlichkeit in der wissenschaftlich-technischen Revolution (Dt. Kulturbund, 1968)
 Max Steenbeck Impulse und Wirkungen. Schritte auf meinem Lebensweg. (Verlag der Nation, 1977)

Библиография 

 Albrecht, Ulrich, Andreas Heinemann-Grüder, and Arend Wellmann Die Spezialisten: Deutsche Naturwissenschaftler und Techniker in der Sowjetunion nach 1945 (Dietz, 1992, 2001) ISBN 3-320-01788-8
 Barwich, Heinz and Elfi Barwich Das rote Atom (Fischer-TB.-Vlg., 1984)
 Heinemann-Grüder, Andreas Keinerlei Untergang: German Armaments Engineers during the Second World War and in the Service of the Victorious Powers in Monika Renneberg and Mark Walker (editors) Science, Technology and National Socialism 30-50 (Cambridge, 2002 paperback edition) ISBN 0-521-52860-7
 Hentschel, Klaus (editor) and Ann M. Hentschel (editorial assistant and translator) Physics and National Socialism: An Anthology of Primary Sources (Birkhäuser, 1996) ISBN 0-8176-5312-0
 Holloway, David Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy 1939—1956 (Yale, 1994) ISBN 0-300-06056-4
 Naimark, Norman M. The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945—1949 (Hardcover — Aug 11, 1995) Belknap
 Oleynikov, Pavel V. German Scientists in the Soviet Atomic Project, The Nonproliferation Review Volume 7, Number 2, 1 — 30 (2000). The author has been a group leader at the Institute of Technical Physics of the Russian Federal Nuclear Center in Snezhinsk (Chelyabinsk-70).
 Riehl, Nikolaus and Frederick Seitz Stalin’s Captive: Nikolaus Riehl and the Soviet Race for the Bomb (American Chemical Society and the Chemical Heritage Foundations, 1996) ISBN 0-8412-3310-1. This book is a translation of Nikolaus Riehl’s book Zehn Jahre im goldenen Käfig (Ten Years in a Golden Cage) (Riederer-Verlag, 1988); Seitz has written a lengthy introduction to the book. This book is a treasure trove with its 58 photographs.

Примечания

Ссылки 
 
 
 http://www.ihst.ru/projects/sohist/repress/academy/steenbeck.htm 
 
 Lawrence and His Laboratory  — II — A Million Volts or Bust in Heilbron, J. L., and Robert W. Seidel Lawrence and His Laboratory: A History of the Lawrence Berkeley Laboratory', Volume I. (Berkeley: University of California Press, 2000)
 Tracking the technology — Nuclear Engineering International, 31 August 2004
 NYT — William J. Broad Slender and Elegant, It Fuels the Bomb, New York Times March 23, 2004

См. также 
Трофейные бригады   

Ланге, Фриц Фрицович

Проект атомной бомбы ХФТИ 1940 года

Примечания 
Почётные граждане Йены
Физики XX века
Физики Германии
Участники советского атомного проекта
Награждённые Большой золотой медалью имени М. В. Ломоносова
Иностранные члены АН СССР
Преподаватели Йенского университета
Почётные доктора Йенского университета
Персоналии:Кировский завод
Кавалеры ордена Дружбы народов